2013 Liv et Maddie, série télévisée américaine

Maddie est le nom de famille de
 Ginette Maddie (1898 - 1980), actrice française

Maddie est le diminutif de Madeleine, Madeline, Madalena, Madelaine, Madilyn, Madison, Maddison. C'est le prénom de
 Maddie Gardner (née en 1993), cheerleader américaine
 Maddie Hasson (née en 1995), actrice américaine
 Maddie Ziegler (née en 2002), danseuse
 Madeleine (Maddie) McCann (2003 - ?), fillette britannique disparue durant la soirée du 3 mai 2007 à Praia da Luz en Algarve au Portugal.

Personnage de fiction 
 2005 Maddie Fitzpatrick, personnage de La Vie de palace de Zack et Cody
 2004 - 2007 Jack et Maddie Fenton, personnages de fiction de la série Danny Fantôme

Articles connexes 
 Maddy Ariès (née en 1926), historienne de l'art
 Maddy O'Reilly (née en 1990), actrice américaine

 Maddy Prior (née en 1947), chanteuse anglaise de musique

en:Maddy